PCS est un sigle ou un code de trois lettres pouvant avoir diverses significations :

Sigle

Politique 
 Parti chrétien social, parti politique luxembourgeois ;
 Centre gauche - PCS, parti politique chrétien social suisse ;
 Parti communiste sénégalais ;
 Parti communiste saint-marinais,

Sciences et techniques 
 , variante du GSM sur la bande des , utilisée aux États-Unis, au Canada et au Japon ;
 , carte de gestion et de maintenance à distance () d'installations de téléphonie fixe et de standards (PABX) ;
 , une partie de la couche réseau physique ;
 Pouvoir calorifique supérieur.

Autres 
 Professions et catégories socioprofessionnelles, en statistiques françaises, nomenclature établie par l'Insee ;
 Plan communal de sauvegarde, document obligatoire dans chaque commune française à partir de 2009, décrivant les procédures de gestions des risques (naturels ou industriels) ;
 Plan de continuité et de sauvegarde, en informatique (un plan de continuité d'activité informatique mettant l’accent sur la sauvegarde des données ;
 Poste central de sécurité ;
 Parler citadin slaoui, un ancien parler régional marocain ;
 Prepaid cash service, carte de paiement prépayée (appelée aussi coupon PCS), permettant de payer sans compte bancaire ;
 ProCyclingStats, résultats et statistiques du cyclisme professionnel mondial.

Code  
 Aéroport de Picos dans l'État du Piauí (Brésil), selon le code AITA des aéroports.

Code